Niemiecka nazwa miejscowości:
 Górowo (województwo dolnośląskie)
 Grzędy (województwo dolnośląskie)
 Kondratów (gmina Męcinka)
 Mrowiny
Przylesie we wsi Pępice (województwo opolskie)

Zobacz też:
 Konradswalde